Le Nant steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bogève im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Motz im Département Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Baldoph im Département Savoie, Frankreich